Finnische Provinzen kann sich auf folgende Verwaltungseinheiten Finnlands beziehen:

 die Einteilung in „Landschaften“ aus der Zeit der schwedischen Herrschaft, siehe Historische Landschaften Finnlands
 die heutigen sechs „Lääni“ als allgemeine Verwaltungsgliederung des Landes, siehe Lääni
 die heutige Einteilung in „Landschaften“ als Untergliederung der Lääni, siehe Maakunta